Selenec – dolina będąca odgałęzieniem Gaderskiej doliny na Słowacji
 Selenec – potok, dopływ Gadersakiego potoku na Słowacji
 Selenec – potok, dopływ Nitry na Słowacji